Дойг — фамилия. Известные носители:
 Дойг, Джош  (род. 2002) — шотландский футболист.
 Дойг, Лекса  (род. 1973) — канадская актриса.
 Дойг, Питер (род. 1959) — британский художник.